Bakarić ist der Familienname folgender Personen:
 Frano Bakarić (* 1977), kroatischer Leichtathlet
 Vladimir Bakarić (1912–1983), jugoslawischer Politiker